Ново Село () је насеље у Србији у општини Кањижа у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 157 становника.

Демографија 
У насељу Ново Село живи 173 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,8 година (41,9 код мушкараца и 39,6 код жена). У насељу има 83 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,54.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године).

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Ором, на којој се налазе три насеља, Долине, Ново Село и Ором.

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Кањижи
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији